Catedral de Sídney puede referirse a:

 Catedral de San Andrés (Sídney), de la Iglesia anglicana;
 Catedral de Santa María (Sídney), de la Iglesia católica latina;
 Catedral de San Marón (Sídney), de la Iglesia católica maronita.